Lengua de oveja puede referirse a:
 El nombre común de la planta plantago lanceolata.
 El nombre común de la planta Plantago major.
 El nombre común de la planta '''''Scorpiurus muricatus.